syndykat () – forma wchodzenia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe.
 Syndicate – seria gier komputerowych
 Syndicate – strategiczna gra komputerowa z 1993 roku
 Syndicate Wars – druga część serii, wydana w 1996 roku
 Syndicate – strzelanka pierwszoosobowa z 2012 roku
 Syndicate (Syndykat) – fikcyjna, tajna organizacja z serialu Z Archiwum X

Zobacz też 

 Syndykat
 Pizza Syndicate – ekonomiczna gra komputerowa z 1999 roku
 Sonic Syndicate – szwedzki zespół muzyczny